Вельзи́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Орийак-4. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15252.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 100 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 13 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 391 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 252 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 176 были экономически активными, 76 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 176 активных работали 160 человек (87 мужчин и 73 женщины), безработных было 16 (11 мужчин и 5 женщин). Среди 76 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVII век). Памятник истории с 1978 года
 Руины  (XI век)
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь